Livezi ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Livezi (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Livezi (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Livezi (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Livezi (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Livezi (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Livezi (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți

 in der Republik Moldau
 Livezi (Soroca), Gemeinde im Rajon Soroca